Симонівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Симонівська сільська рада — Рівненська область, Гощанський район